Случайная встреча (фильм, 1936) — фильм режиссёра Игоря Савченко
 Случайная встреча (фильм, 1961) — фильм режиссёра Виктора Невежина
 Случайная встреча (фильм, 1999) — фильм режиссёра Шамиля Алиева (Азербайджанфильм)
 Случайная встреча (фильм, 2002) — фильм режиссёра Питера Мастерсона